«Переступити межу» — американський фільм 1970 року.
 «Переступити межу» — радянський художній фільм 1985 року.
 «Переступити межу» — американська біографічна драма 2005 року.